Německé příjmení Ehrmann má více nositelů:

 Bedřich Ehrmann, pražský, německy mluvící architekt
 Eric Ehrmann (* 1946), americký spisovatel
 František Ehrmann (1866–1918), český římskokatolický kněz a spisovatel
 Gerald Ehrmann (* 1959), německý fotbalista a fotbalový trenér
 Kurt Ehrmann (1922–2013), německý fotbalista
 Leopold Ehrmann (1886–1951), pražský, židovský, německy hovořící architekt

další významy
 Stade Charles-Ehrmann, fotbalový stadion v Nice ve Francii

Externí odkazy 
 

Německá příjmení